Tres Vueltas es el nombre que reciben en Cataluña algunas fiestas dedicadas San Antonio Abad. En esta enciclopedia, el término puede referirse a:

 Tres Vueltas de Igualada
 Tres Vueltas de Valls
 Tres Vueltas de San Andrés de Palomar